A Grande Loja Nacional Francesa é uma Obediência Maçónica da França.
 
Foi reconhecida de utilidade pública pelo decreto de 11 de dezembro de 2003 "(J.O. du 18 décembre 2003 -page 21544 -NOR : INTA 0300294D)", França.

Nasceu em 1913 a partir da loja do Grande Oriente de França.

Ligações externas 
 Sítio Oficial 

Obediências maçónicas da França